«Рядовaя Бенджамин» () — комедия 1980 года.

Сюжет 
После того, как муж Джуди Бенджамин — девушки из богатой еврейской семьи — умирает в их брачную ночь, она принимает решение записаться в армию. Первое время ей приходится нелегко, но в итоге она преодолевает все трудности, связанные с ежедневными тренировками и армейскими порядками.

В ролях 
 Голди Хоун — Рядовая Джуди Бенджамин
 Арманд Ассанте — Генри Алан Тремонт
 Айлин Бреннан — Капитан Дорин Льюис
 Роберт Уэббер — Полковник Клэй Торнбуш
 Сэм Уонамейкер — Тедди Бенджамин
 Барбара Бэрри — Харриет Бенджамин
 Салли Кёркланд — Хельга
 Лилиан Шовен — Миссис Тремон

Номинации 
В 1981 году Голди Хоун номинировалась за исполнение роли Джуди Бенджамин на премию «Золотой глобус». Кроме того, фильм получил три номинации на «Оскар»:
 Лучшая женская роль — Голди Хоун
 Лучшая женская роль второго плана — Айлин Бреннан
 Лучший оригинальный сценарий

См. также 
 Солдат Джейн

Ремейк 
2010 году студия New Line  задумала снять ремейк комедии «Рядовaя Бенджамин» главную роль позвали звезду франшизы «Очень страшное кино» Анна Фэрис  однако так ничего и не вышло.

В мае 2014 году долгострой студии New Line, ремейк комедии«Рядовaя Бенджамин» внезапно ожил и призвал в свои ряды Ребел Уилсон. Актриса, известная по фильмам «Холостячки» и «Идеальный голос», получила одну из двух главных ролей в ленте. Продюсирует новую версию Марк Гордон, в послужном списке которого значатся «Спасти рядового Райана», «Патриот», «Казанова, «2012» и «Исходный код». На сегодняшний день у картины нет режиссёра, но он будет найден в ближайшее время.

Примечания

Ссылки 
 Рецензии на фильм
 Краткое описание фильма на Allmovie.com
 Эпизод из фильма на Youtube.com

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1980 года
Кинокомедии 1980 года
Кинокомедии США
Политико-сатирические фильмы США
Военные комедии
Фильмы по сценариям Нэнси Мейерс
Фильмы о женщинах-военнослужащих
Фильмы Warner Bros.